Пётр Нейштетер (Нойштедтер) (; ) — советский, затем немецкий футболист, полузащитник и защитник; футбольный тренер. Выступал за сборную Казахстана.

Карьера

Клубная 
Начинал играть в ДЮСШ Калининского у Александра Давыдова. Играл за юношескую сборную Киргизской ССР, выступал в товарищеских играх в юношеской сборной СССР. Вскоре был приглашён в Ленинградский спортинтернат, где тренировался у Александра Горбунова, откуда его взяли в дубль «Зенита». В 1984 году провёл 28 матчей за дубль ленинградского «Зенита» под руководством Павла Садырина.

Выступал за юношескую и молодёжную сборные СССР.

В 1985 году согласился выступать за «Кайрат», в первом же сезоне в Высшей лиге провёл 17 игр и забил 1 мяч.

В декабре 1985 года призван в армию. До марта 1986 был в расположении части, а после принятия присяги — оказался в составе ЦСКА-2. Провёл в команде 11 игр. Через 4 месяца был уже в составе «Искра» (Смоленск), где задержался до окончания службы, до конца 1987 года.

В 1988 его вместе с коллегой по «Кайрату» Эдуардом Соном из этого армейского клуба пригласил в «Днепр» тренер-селекционер команды Рохус Шох. Капитаном «Днепра» тогда был ещё один бывший кайратовец Антон Шох, старший брат Рохуса. Но в основу команды Пётр пробиться у тренера Евгения Кучеревского не сумел, только 4 раза выходил на замену и в середине 1988 перешёл в «Таврию». «Днепр» в том сезоне стал чемпионом СССР, а «Кайрат» вылетел в Первую лигу. В 1989—1990 Нейштетер снова играл за «Кайрат» в Первой лиге.

В 1991 году, по приглашению Валерия Газзаева, перебрался в «Спартак» (Владикавказ), который вышел в высшую лигу. Провёл за клуб 23 игры. После распада СССР захотел перебраться в Германию к родителям. Экс-администратор «Кайрата» Антон Шох, год уже живший в Германии, организовал Нейштетеру просмотр в «Карлсруэ». Спустя некоторое время Нейштетер подписал любительский контракт с клубом. В начале 1992 года получил немецкое гражданство и вскоре дебютировал в бундеслиге за «Карлсруэ». В основном играл в полузащите, поскольку место защитника было занято игроком сборной Германии Дирком Шустером. Партнёрами по команде были Шмаров и Кирьяков. Тем не менее сам Нейштетер понимал, что не готов выступать в бундеслиге и принимал решение тренера о переводе во вторую команду «Карлсруэ».

В 1-й половине 1994 года выступал за «Кемницер», боровшийся за право остаться во 2-й бундеслиге. С помощью Нейштетера клуб в итоге и остался в лиге. Но поскольку Хемниц, где жила семья, был далеко от Карлсруэ (500 км), Нейштетер решается на переход в «Майнц 05» (от Майнца до Карлсруэ 150 км).

С сезона 1994/95 играл за «Майнц 05» во 2-й бундеслиге. Первые три сезона был игроком основы — пропускал матчи только из-за дисквалификации. При этом сам был недоволен, что играл в команде, стоявшей все это время «на вылет».

В сборной 
Провёл за сборную Казахстана три матча.

Тренерская 
После окончания игровой карьеры — главный тренер второй команды клуба «Майнц 05».

В 2012—2013 годах — тренер германского клуба «Кобленц».

Семья 
Из семьи поволжских немцев, отец — с Поволжья, мать из Запорожья. Отец работал слесарем на молибденовом заводе в Калининском, мать работала швеёй. Родители в 1991 году репатриировались в Германию, в Билефельд. Брат Андрей — футболист, играл в 5-м дивизионе Германии, сестра — Елена. Оба также живут в Германии. Жена Алина. Сыновья Роман (род. 1988) и Данил (род. 1994) — также футболисты.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на legioner.kulichki.com
 Профиль на официальном сайте TuS Koblenz

Футболисты СССР
Футболисты Германии
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва (1986)
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Кемницер»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Майнц 05 II»
Футбольные тренеры Германии
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Майнц 05 II»
Тренеры ФК «Кобленц»
Иммигрировавшие в Германию из СССР
Русские эмигранты третьей волны в Германии